Maske in Blau ist der Name

 einer Operette, siehe Maske in Blau (Operette)
 eines deutschen Spielfilms von 1943, siehe Maske in Blau (1943)
 eines deutschen Spielfilms von 1953, siehe Maske in Blau (1953)